Pagurapseudes är ett släkte av kräftdjur. Pagurapseudes ingår i familjen Pagurapseudidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Pagurapseudes